В соревнованиях по парусному спорту на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 380 спортсменов, которые будут соревноваться за 10 комплектов наград.

Правила квалификации 
75% мест будет разыграно на чемпионате мира по парусному спорту в 2011 году, остальные 25% — на чемпионатах мира в каждой дисциплине.

Каждая страна может быть представлена 16 спортсменами (9 в мужских соревнованиях и 7 в женских), но не более одного представителя в каждой дисциплине. Принимающая сторона получает по одному месту в каждом виде соревнований.

Квалификационные соревнования

Квоты

Квалифицированные страны

Ссылки 

Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012